В соревнованиях по хоккею среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2014 принимали участие 12 команд, имеющих в заявке по 25 хоккеистов.

Клубы и возраст хоккеистов указаны на дату начала соревнований 12 февраля 2014 года.

Группа A









Группа B









Группа C









Примечания